Glide (API), software API
 Glide (Oregon), plaats in de Amerikaanse staat Oregon